Liste des municipalités de l'État du Piauí par population, en ordre décroissant au  (IBGE).

Plus de

Plus de

Plus de

Plus de

Moins de  

Source: 
Estimations de l'IBGE au  juillet 2005

Piaui
Municipalité au Piauí